Regierungsbeamter steht für:
 in Deutschland für Politischer Beamter
 in den Vereinigten Staaten für einen Mitarbeiter einer der US-Bundesbehörden